Le nom de Mohamed Abbou peut se référer à :

 Mohamed Abbou (1959-), député marocain de la province de Taounate et ancien ministre délégué auprès du Premier ministre ;
 Mohamed Abbou (1966-), homme politique tunisien ;
 Mohamed Abbou (1949-), ancien ministre algérien de la communication et de la culture et ancien membre du conseil constitutionnel.